El nombre Danielle Scott puede referirse a las siguientes personas:

Danielle Scott, voleibolista estadounidense;
Danielle Scott, esquiadora acrobática australiana.